Il toponimo Tuzla (parola di origine turca che significa "luogo salato") può riferirsi a:

Tuzla – municipalità della Bosnia ed Erzegovina
Cantone di Tuzla – regione amministrativa della Bosnia ed Erzegovina
Tuzla – comune del distretto di Costanza (Romania)
Tuzla – distretto della città di Istanbul (Turchia)
Tuzla – isola nello stretto di Kerč' tra Ucraina e Russia
Tuzla – villaggio del distretto di Famagosta (Cipro)